Ez a lista az országok listája, amely a múltbeli termékenységi arányszámokat mutatja 1950 és 2015 között, ötéves időszakokban, az Egyesült Nemzetek Népesedési Osztálya által a World Population Prospects adatbázisának 2017-es felülvizsgálata alapján becsülve. A termékenységi ráta egyenlő az egy nőre a szülőképes éveiben várhatóan születő gyermekek számával.

Az országok listája 1950 és 2015 között

Régiók listája

Források

További információk
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs – Population Division – World Population Prospects, the 2017 Revision

Országlisták
Társadalomföldrajz
Demográfia országok szerint